Сабир Алиев: Алиев, Сабир Али оглы (1928—1977) — азербайджанский врач, судебно-медицинский эксперт и поэт.
 Алиев, Сабир Магеррам оглы (1948—2020) — азербайджанский оперный певец.